Чемпіонат України з футболу 2021—2022 років — 31-й чемпіонат України з футболу.

24 лютого 2022 року змагання в усіх лігах було призупинено через російське вторгнення в Україну та введення на її території воєнного стану.

26 квітня 2022 року Загальними зборами УПЛ було прийнято рішення про дострокове завершення сезону в Прем'єр-лізі через неможливість його догравання. Аналогічне рішення було ухвалено щодо змагань у першій та другій лігах. Турнірні таблиці в усіх лігах зафіксовано станом на 24 лютого 2022 року. Нагородження призерів в усіх лігах не проводилося. 2 та 8 травня 2022 року ці рішення були затверджені Виконкомом УАФ.

Прем'єр-ліга

Перша ліга

Друга ліга

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Української асоціації футболу
 Офіційний сайт Української Прем'єр-ліги
 Офіційний сайт Професіональної футбольної ліги

Сезони чемпіонатів України з футболу
2021 у футболі
2022 у футболі
2021 в українському спорті
2022 в українському спорті